Командный чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2017 года прошёл 23—25 июня во французском Лилле на стадионе «Лилль-Метрополь». На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли сильнейшие сборные континента. На протяжении трёх дней участники боролись за командные очки в 40 легкоатлетических дисциплинах.

В те же сроки в финской Ваасе состоялись соревнования в Первой лиге, в израильском Тель-Авиве — во Второй лиге и в мальтийской Марсе — в Третьей лиге.

Суперлига

Командное первенство 
Действующий победитель, сборная России, не защищала свой титул из-за отстранения всей команды от участия в международных соревнованиях в связи с допинговым скандалом. Дисквалификация была наложена ещё в ноябре 2015 года, а 27 апреля 2017 года Европейская легкоатлетическая ассоциация официально сообщила о невозможности участия российских легкоатлетов в командном чемпионате Европы.

Таким образом, в Суперлиге 2017 года выступали 11 европейских сборных: первые 8 (за исключением России) по итогам прошлого чемпионата и 3 сильнейших из Первой лиги 2015 года.

Всего на старт вышел 541 легкоатлет: 272 мужчины и 269 женщин. В четвёртый раз в истории командного чемпионата Европы победу одержала Германия. Поляки показали свой лучший результат в истории, заняв второе место (до этого они были в призёрах лишь однажды — третье место в 2014 году). Судьба бронзовых медалей решилась в заключительном виде, мужской эстафете 4×400 метров. Перед её началом Великобритания опережала Францию на 3 очка (266 очков против 263). В эстафете хозяева чемпионата показали пятое время, однако их оппоненты финишировали по сумме двух забегов лишь девятыми. Таким образом, французы отыграли четыре позиции и опередили британцев с минимальным преимуществом в одно очко.

Две худшие команды по итогам соревнований, Белоруссия и Нидерланды, вылетели в Первую лигу вместе со сборной России.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 23—25 июня 2017 года в городе Вааса, Финляндия. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Швеция, Финляндия и Швейцария. Вылетели во Вторую лигу Эстония, Болгария и Дания.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 24—25 июня 2017 года в городе Тель-Авив, Израиль. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Венгрия, Словакия и Литва. Вылетели в Третью лигу Сербия, Исландия и Молдавия.

Третья лига 
Соревнования в Третьей лиге прошли 24—25 июня 2017 года в городе Марса, Мальта. В следующий розыгрыш Второй лиги вышли Люксембург, Грузия и Мальта.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Командные чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Июнь 2017 года
Спорт во Франции в 2017 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Международные спортивные соревнования в Лилле
Чемпионаты Европы в 2017 году
Чемпионаты Европы во Франции